Die NFL-Saison 2000 war die 81. Saison im American Football in der National Football League (NFL). Die Regular Season begann am 3. September 2000 und endete am 25. Dezember 2000.

Die Saison endete mit dem Pro Bowl am 4. Februar 2001 im Aloha Stadium in Honolulu, Hawaii.

NFL Draft 

Der NFL Draft 2000 fand vom 15. bis 16. April im Madison Square Garden in New York statt. Der Draft lief über sieben Runden, in denen 254 Spieler ausgewählt wurden. Da die Cleveland Browns in der abgelaufenen Saison den schlechtesten Record aufwiesen, hatten sie wie im vorherigen Draft das Recht, den ersten Spieler im Draft auswählen. Mit dem Erstrunden-Pick wählten sie den Defensive End Courtney Brown von der University of Tennessee.

Für die jüngere Footballgeschichte ist der Draft in der Hinsicht beachtenswert, als das die New England Patriots mit dem 199. Pick Quarterback Tom Brady von der University of Michigan ausgesucht haben. In seinen 22 Spielzeiten als Starter wurde Brady dreimal zum NFL MVP gewählt, gewann siebenmal den Super Bowl und wurde davon fünfmal zum  Super Bowl MVP gewählt. Aufgrund seiner späten Wahl und seiner Erfolge gilt Brady als der größte Steal in der Geschichte des NFL-Drafts und wird weithin als der beste Quarterback, für manche auch der beste NFL-Spieler, aller Zeiten angesehen.

Brady ist zur Zeit (Stand: 2. Dezember 2022) auch der einzige noch aktive Spieler aus diesem Draft.

Regular Season

Abschlusstabellen

Divisions 

 Divisionssieger 
 Playoff-Teilnehmer
Quelle: nfl.com

Conferences 

 Playoff-Teilnehmer
Quelle: nfl.com

Legende:

Tie-Breaker 2000
 New Orleans beendete die Saison vor St. Louis in der NFC West aufgrund ihrer besseren Division-Bilanz (7–1 gegenüber 5–3 von St. Louis).
 Tampa Bay sicherte sich den zweiten NFC Wild Card Platz vor St. Louis aufgrund ihres 38:35-Sieges im direkten Duell in Woche 16.
 Green Bay beendete die Saison vor Detroit in der NFC Central aufgrund ihrer besseren Division-Bilanz (5–3 gegenüber 3–5 von Detroit).

Play-offs 

Die Play-offs begannen am 30. Dezember 2000 und liefen bis zum 14. Januar 2001.
Die Baltimore Ravens gewannen ihren ersten Super Bowl.

 Die Mannschaft mit der niedrigeren Setznummer hatte Heimrecht.
 (*) nach Verlängerung

Super Bowl XXXV 
Der 35. Super Bowl fand am 28. Januar 2001 im Raymond James Stadium in Tampa, Florida statt. Im Finale trafen die Baltimore Ravens auf die New York Giants.

Auszeichnungen

Weblinks 
 NFL-Geschichte von 1991–2000 (englisch)

Einzelnachweise 

2000
American-Football-Saison 2000
American-Football-Veranstaltung 2001